Kunming Hu – jezioro w prowincji Junnan w Chinach, znane też pod nazwą Dian Chi
 Kunming Hu – jezioro w Pekinie, na obszarze Pałacu Letniego